Сухозлітка — ялинкова прикраса
 Сухозлітка — тонкі листочки золота
 Сухозлітка — тонкі металеві нитки для гаптування

Посилання